Mallorca Open steht für:

 ATP Valencia, Tennisturnier für Herren, 1998 bis 2002 auf Mallorca
 WTA Mallorca, Tennisturnier für Damen, ab 2016 auf Mallorca